Emirat de Mascara
 Mascara
 Província de Mascara